Senftenberg (Beieren), een plaats in de gemeente Bamberg de Duitse deelstaat Beieren
Senftenberg (Brandenburg), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Senftenberg (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk